«Гармо́нь» — чёрно-белый художественный фильм по одноимённой поэме Александра Жарова.

Сюжет 
Весёлый деревенский гармонист Тимофей Дудин, или попросту Тимошка, избран секретарём комсомольской ячейки. Этот высокий пост, по его мнению, несовместим с игрой на гармони. Но отсутствие его весёлых песен на руку классовым врагам, и Тимошка снова берёт гармонь в руки…

В ролях 
 Зоя Фёдорова — Марусенька
 Пётр Савин — Тимошка
 Игорь Савченко — сын кулака
 Николай Горлов — Митя
 Николай Ярочкин
 Николай Зырянов
 Пётр Горелов
 Ляля Сатеева

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Жаров и Игорь Савченко
 Режиссёр: Игорь Савченко
 Операторы: Евгений Шнейдер, Юлий Фогельман
 Художник: Валентина Хмелёва
 Композитор: Сергей Потоцкий

Технические данные 
 Цвет: чёрно-белый
 Звук: моно

Ссылки 
 «Гармонь» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1934 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы СССР 1934 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации поэм